Войцех Млинарський (, народився  у Варшаві — помер  у Варшаві) — польський поет, режисер, виконавець авторської пісні та сатирик.

Дискографія 
 1967 – Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki
 1968 – Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę
 1970 – Obiad rodzinny
 1971 – Recital '71
 1980 – Szajba
 1986 – Młynarski w Ateneum (у виданні на CD не вистачає кількох творів з магнітофонної касети)
 1989 – Jeszcze w zielone gramy
 1989 – Młynarski w Paryżu
 1995 – Piosenki... ballady...
 1995 – Róbmy swoje 95'''
 2000 – Złota Kolekcja Absolutnie 2001 – Prawie całość (5 пластинок)
 2002 – Niedziela na Głównym Gala 2001 2003 – Zamknięty rozdział 2004 – Młynarski i Sent. Jesteśmy na wczasach ... na żywo 2001 2005 – Czterdziecha 2006 – Od piosenki do piosenki. Gwiazdozbiór muzyki rozrywkowej 2008 – Pogadaj ze mną'' – (Пісні Войцеха Млинарського i Володимира Нагорного)

Примітки

Посилання 
 Войцех Млинарський  в базі filmpolski.pl

Уродженці Варшави
Польські поети
Польські сатирики
Польські кабаретисти